Con la expresión batalla o asedio de La Rochelle se puede aludir a varios enfrentamientos bélicos habidos en la ciudad francesa de La Rochelle (también llamada en español La Rochela) o en sus costas o cercanías:

Asedio de La Rochelle (1224), ordenado por Luis VIII de Francia contra tropas de Enrique III de Inglaterra.
Asedio de La Rochelle (1372), por fuerzas navales y terrestres franco-castellanas contra inglesas, durante la Guerra de los Cien Años.
Batalla de La Rochelle (1372), entre una flota castellana y otra inglesa, primera fase del asedio anterior.
Batalla de La Rochelle (1419), entre una flota castellana y otra anglo-hanseática.
Asedio de La Rochelle (1573), Asedio fallido efectuado por el duque de Anjou (futuro Enrique III de Francia) contra los hugonotes.
Asedio de La Rochelle (1627–1628), por las fuerzas reales de Luis XIII de Francia contra los hugonotes.